Брайтенберг:

 Брайтенберг — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
 Брайтенберг — коммуна в Германии, в земле Бавария